Maki Shiomi (japanisch , Shiomi Maki; * 12. Mai 2000 in Matsuyama, Präfektur Ehime) ist eine japanische Tischtennisspielerin. Sie gewann mit der Mannschaft zweimal Silber bei Jugend-Asienmeisterschaften und holte im U-21-Wettbewerb zahlreiche Medaillen bei den Challenge Series.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Maki Shiomi Weltranglistenplatzierungen auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 14. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Japaner
Geboren 2000
Frau